Jméno Wang Chao (pinyin: Wang Hao) nosí nebo v minulosti nosilo více osob:
 Wang Chao (atlet),  (* 1989) – čínský atlet, chodec
 Wang Chao (kanoista),  (* 1993) – čínský rychlostní kanoista
 Wang Chao (politik),  (* 1963) – čínský komunistický politik, guvernér Če-ťiangu
 Wang Chao (stolní tenista),  (* 1983) – čínský stolní tenista
 Wang Chao (skokanka),  (* 1992) – čínská skokanka do vody
 Wang Chao (šachista),  (* 1989) – čínský šachista